Stara Zagora (oblast); een oblast in Bulgarije
Stara Zagora (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast